Кызылжар () — село в Аксуском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Арасанского сельского округа. Код КАТО — 193235300.

Население 
В 1999 году население села составляло 190 человек (105 мужчин и 85 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 136 человек (61 мужчина и 75 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Аксуского района